Heterotaenia paui är en flockblommig växtart som beskrevs av Baltasar Merino. Heterotaenia paui ingår i släktet Heterotaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
paui